Az STV1 (; ) egy szlovák televíziós csatorna volt, amelyet a Szlovák Televízió (STV) tulajdonolt és üzemeltetett. A csatornát 2004. január 1-től a Szlovák Televízió és Rádió (RTVS) üzemeltette. Tematikailag hasonlított a magyar M1-hez.

Logók

Fordítás

Jegyzetek 

Szlovák televíziócsatornák